Bełżyce (plaats), plaats in Polen
 Bełżyce (gemeente), gemeente in Polen